País steht für:
 País, rote Rebsorte

Pais, País oder Païs ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Pais (1918–2000), niederländischer Physiker

 Arie Pais (1930–2022), niederländischer Politiker
 Bruno Pais (* 1981), portugiesischer Triathlet
 Didier Païs (* 1983), französischer Ringer
 Ettore Pais (1856–1939), italienischer Althistoriker und Klassischer Archäologe

 Gabriel Pais, uruguayischer Politiker
 Gualdim Pais (1118–1195), portugiesischer Kreuzritter
 João Pedro Pais, portugiesischer Sänger
 Josh Pais (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Schauspiellehrer
 Leonardo Pais (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Pedro Pais (* 1956), uruguayischer Radsportler
 Peter Pais, (* 1962), ungarischer Radrennfahrer
 Rene Pais (* 1988), estnischer DJ und Plattenproduzent siehe Syn Cole
 Ronald Pais, uruguayischer Politiker
 Sidónio Pais (1872–1918), portugiesischer Militär, Putschist und Politiker, Präsident 1917 bis 1918

PAIS ist die Abkürzung für:
 partielle Androgenresistenz, siehe Androgenresistenz

Siehe auch:
 Abraham-Pais-Preis, Preis für Physik-Geschichtsschreibung
 El País (Begriffsklärung)

PAIS